El nombre condado de Delta se puede referir a tres divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Delta, en el estado de Colorado;
 el condado de Delta, en el estado de Míchigan; y
 el condado de Delta, en el estado de Texas.